

Persone
 Andy Auld (1900-1977) – calciatore scozzese naturalizzato statunitense, di ruolo centrocampista
 Bertie Auld (1938-2021) – allenatore di calcio ed ex calciatore scozzese, di ruolo centrocampista
 Georgie Auld (1919-1990) – sassofonista e clarinettista canadese naturalizzato statunitense
 William Auld (1924-2006) – poeta, traduttore ed esperantista britannico

Altro
 Auld Alliance (francese: Vieille Alliance) – alleanza tra il Regno di Scozia e il Regno di Francia, firmata a Parigi nel 1295
 Trofeo Auld Alliance – premio internazionale di rugby a 15